Sergej Ivanovitj Kisljak (ryska: Сергей Иванович Кисляк), född 7 december 1950, är en rysk diplomat. Han är Rysslands FN-ambassadör sedan 2008.

Referenser

Externa länkar 

Födda 1950
Levande personer
Män
Ryska diplomater